Soesilarishius est un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae.

Distribution 
Les espèces de ce genre se rencontrent en Amérique du Sud.

Liste des espèces 
Selon  :
 Soesilarishius albipes Ruiz, 2011
 Soesilarishius amrishi Makhan, 2007
 Soesilarishius aurifrons (Taczanowski, 1878)
 Soesilarishius bicrescens Ruiz, 2013
 Soesilarishius cearensis Ruiz, 2013
 Soesilarishius chaplini Ruiz, 2013
 Soesilarishius crispiventer Ruiz, 2011
 Soesilarishius cymbialis Ruiz, 2011
 Soesilarishius dromedarius Ruiz, 2011
 Soesilarishius elongatulus Ruiz & Sobrinho, 2016
 Soesilarishius excentricus Ruiz, 2013
 Soesilarishius flagellator Ruiz, 2013
 Soesilarishius laticlavus Ruiz & Sobrinho, 2016
 Soesilarishius lunatus Ruiz, 2011
 Soesilarishius macrochelis Ruiz, 2013
 Soesilarishius micaceus Zhang & Maddison, 2012
 Soesilarishius minimus Ruiz, 2011
 Soesilarishius muiratinga Ruiz, 2013
 Soesilarishius paxiuba Ruiz, 2013
 Soesilarishius ruizi Zhang & Maddison, 2012
 Soesilarishius spinipes Ruiz, 2011
 Soesilarishius tabernarius Ruiz, 2013
 Soesilarishius trombetas Ruiz & Sobrinho, 2016

Publication originale 
 Makhan, 2007 : Soesiladeepakius aschnae gen. et sp. nov. and Soesilarishius amrishi gen. et sp. nov. from Suriname (Araneae: Salticidae). Calodema Supplementary Paper, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Salticidae
Genre d'araignées (nom scientifique)